Андрей Иващенко: Иващенко, Андрей Александрович (род. 1967) — российский учёный, предприниматель, общественный деятель.
 Иващенко, Андрей (род. 1979) — российский футболист.